Жан-Поль (Ж. П.) Паризе́ (; ) — канадский хоккеист, нападающий, тренер. Отец американского хоккеиста Зака Паризе. Паризе, проведший большую часть своей карьеры в НХЛ в клубе «Миннесота Норт Старз», дважды (в 1970 и 1973 годах) принял участие в матчах всех звёзд НХЛ, а также представлял сборную Канады в Суперсерии 1972 года.

Личная жизнь 
Жан-Поль Паризе родился в маленьком городке Смут-Рок-Фолс на севере провинции Онтарио в семье работника бумажной фабрики. Он был дважды женат и имел детей от обоих браков; со своей второй женой, Донной, сестрой товарища по команде, Паризе познакомился в 1971 году в Бостоне, куда она приехала с ними как «двухмиллионная болельщица „Норт Старз“». Донна родила ему двух сыновей — Джордана и Зака; оба пошли по стопам отца, став профессиональными хоккеистами, и Зак даже возглавил сборную США на Олимпиаде в Сочи.

В 1999 году у Паризе был диагностирован рак предстательной железы, но эту болезнь ему удалось победить. В январе 2014 года у него был снова диагностирован рак — на этот раз рак лёгких в четвёртой стадии. В течение года Паризе проходил курс химиотерапии, из-за побочных эффектов которого осенью был на месяц госпитализирован, и в итоге прекратил лечение. Он умер 7 января 2015 года у себя дома в пригороде Миннеаполиса Прайор-Лейк.

Спортивная карьера 
Жан-Поль Паризе начинал играть в хоккей с другими мальчишками из своей школы на открытых катках, где зимой температура могла падать до 45—50 градусов ниже нуля. По собственным воспоминаниям, уже к 16 годам он играл в соревнования взрослых команд, где однажды ему проломили голову клюшкой. Однако внимание к себе Паризе привлёк чуть позже, в сезоне 1961/1962 в составе любительской команды Хоккейной ассоциации Онтарио «Ниагара Фолз Флайерз» под руководством Хапа Эммза (будущего генерального менеджера «Бостон Брюинз»). Уже в это время он зарекомендовал себя как ключевого игрока как в нападении, так и в защите, искупая небольшой рост мощью, вкладываемой в силовую борьбу с соперниками. В 1962 году он перешёл в профессиональный хоккей, в следующие шесть лет в основном выступая во второстепенных профессиональных лигах, но при этом успев сыграть около двух десятков игр в двух сезонах за «Брюинз», которым в тот момент принадлежал его контракт.

В расширительном драфте НХЛ 1967 года права на Паризе получила команда «Калифорния Силз», быстро передавшая их «Торонто Мейпл Лифс» после того, как тот поругался с тренером. После половины сезона в фарм-клубе «Торонто», «Рочестер Американс», Паризе перешёл в клуб НХЛ «Миннесота Норт Старз». В «Миннесоте» Паризе быстро стал одним из важнейших игроков и в нападении (выступая в одном звене с Джудом Друэном и Биллом Голдсуорти), и в обороне. Его игру в нападении по-прежнему отличала силовая манера, постоянная борьба за шайбу и периодические выходы на добивание.

В 1970 и 1973 годах — в два своих лучших сезона в «Миннесоте» — Паризе дважды играл в матчах всех звёзд в НХЛ, но его имя по-настоящему оказалось в центре внимания, когда он попал в национальную сборную Канады в Суперсерии 1972 года против команды СССР в качестве мастера силовой борьбы. Паризе поставили в одну тройку с  и Филом Эспозито; его задачей в атаке было поставлять шайбы Эспозито на пятачок перед воротами, но за шесть из восьми игр серии он и сам, помимо двух результативных передач, отметился двумя голами. Наиболее памятным, однако, стало его короткое участие в заключительной игре Суперсерии. На четвёртой минуте матча Паризе применил силовой приём против Александра Мальцева сразу же после того, как тот расстался с шайбой. Судья назначил канадцу двухминутный штраф, но тот вступил с ним в пререкания и был наказан уже десятиминутным техническим штрафом. Паризе пришёл в бешенство. Взмахнув клюшкой на высоте плеча, он покатился на арбитра, и со стороны могло показаться, что тот останется без головы. Однако Паризе остановил удар в нескольких сантиметрах от шеи судьи. После этого его удалили с площадки до конца игры. Сам Паризе, хотя и сожалел о том, что потерял самообладание, позже намекал, что именно его вспышка стала причиной того, что до конца матча от напуганных арбитров больше не последовало ни одного спорного свистка в адрес канадской сборной. Технический штраф в восьмой игре привёл к тому, что Паризе закончил Суперсерию с наибольшим в канадской сборной багажом штрафных минут (28).

К сезону 1974/1975, когда Паризе исполнилось уже 33 года, его результативность стала снижаться. В итоге в январе 1975 года «Норт Старз» обменяли его с «Нью-Йорк Айлендерс» на нападающих Эрнеста Хика и Дага Ромбу. Ветеран Паризе помог молодой нью-йоркской команде впервые за трёхлетнюю историю пробиться в плей-офф Кубка Стэнли, а затем дошёл с ней до полуфинала, отыграв в четвертьфинальной серии дефицит в три поражения (во второй раз за историю НХЛ) и набрав 16 очков в 17 играх по системе «гол плюс пас». Один из его восьми голов, заброшенный на 11-й секунде дополнительного времени в третьем матче серии первого круга против «Нью-Йорк Рейнджерс», генеральный менеджер «Айлендерс» Билл Торри позже называл самым важным в истории клуба. В следующие два сезона с «Айлендерс» Паризе, как и в «Миннесоте», вносил большой вклад в успешную игру команды на обоих концах площадки.

В середине сезона 1977/1978 «Айлендерс» выменяли Паризе и защитника Жана Потвена в клуб «Кливленд Баронз», который уже летом 1978 года слился с «Миннесотой». Так Паризе снова оказался в «Норт Старз», где и провёл свой последний сезон в НХЛ в качестве капитана. Он завершил игровую карьеру в 1979 году.

После окончания игровой карьеры Паризе оставался с «Норт Старз» ещё девять лет, выполняя обязанности помощника тренера. Один год из этого периода он провёл на посту главного тренера фарм-клуба «Норт Старз» — «» — в Центральной хоккейной лиге. После окончательного расставания с НХЛ он работал хоккейным тренером в спортивной школе Шаттак-Сент-Мари в Фэрибо (Миннесота). Спортшкола Шаттак-Сент-Мари считается одной из лучших в США в области подготовки хоккеистов, и среди воспитанников Паризе в годы его работы в ней был не только его сын Зак, но и такие будущие звёзды НХЛ, как Сидней Кросби и Джонатан Тэйвз.

Игровая статистика

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты Канады
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Кливленд Баронз»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Тренеры НХЛ
Хоккейные тренеры США
Умершие от рака лёгкого